Příjmení Medřík nosí více významných osobností:

 Stanislav Medřík (odbojář) (* 1897 – 1942) - člen finanční stráže na "potravní čáře" v jinonickém akcízu, za protektorátu odbojář související s ilegální radiostanicí Sparta  
 Stanislav Medřík (* 1966) – československý a slovenský hokejový obránce